Радянська Україна:

 Радянська Україна — газета.
 Радянська Україна — издательство.
 Радянська Україна — населённый пункт.
 Радянська Україна — радиостанция.

См. также 
 Советская Украина
 Радянська школа